SRC kan syfta på:  
 Socialisternas, de radikalas och medborgarnas grupp, Groupe Socialiste, Radical et Citoyen, en parlamentarisk grupp i Frankrike
 Short Range Certificate, som tillåter användande av VHF-radio på sjöradiofrekvenser.

Src kan syfta på:
 Src (gen), en onkogen som kodar för ett enzym kallat "Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src".

src kan syfta på:
 källkod